Korell ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Korell (1872–1941), deutscher Politiker (DDP)
 Bettina Biskupek-Korell (* 1966), deutsche Agrarwissenschaftlerin
 Franklin F. Korell (1889–1965), US-amerikanischer Politiker
 Gustav Korell (1871–1935), deutscher Politiker (HBB)
 Martha Korell (1898–1993), deutsche Kommunalpolitikerin und Ehrenbürgerin von Langenhagen
 Simone Korell (* 1968), deutsche Squashspielerin
 Steffen Korell (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Thomas Korell (* 1983), deutscher Politiker (AfD), MdL

Siehe auch:

 Corell